Stasys Lozoraitis (1898–1983) – litewski polityk i dyplomata
 Stasys Lozoraitis (junior) (1924–1994) – litewski polityk i dyplomata